Ахсан Шарипович Шарипов (17 августа 1927 — 14 марта 2004) — председатель колхоза имени Калинина Кигинского района Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета Башкирской АССР седьмого и десятого созывов.

Биография 
Ахсан Шарипович Шарипов родился 17 августа 1927 г. в д. Чишма (ныне — Балтачевского района Башкирии). Образование высшее, в 1957 г. окончил Московский юридический институт.

Трудовую деятельность начал в 1941 г. счетоводом колхоза «Искра» Балтачевского района. В 1950—1952 гг. учился в Куйбышевской юридической школе. В 1952—1959 гг. работал судьей Кигинского районного народного суда Башкирской АССР. В 1959 г. избран председателем колхоза имени Калинина Кигинского района.

Под руководством А. Ш. Шарипова среднегодовая урожайность зерновых в колхозе возросла с 18 центнеров в девятой пятилетке (1971—1975) до 27 центнеров — в десятой (1976—1980), что на 9 центнеров больше, чем в среднем по хозяйствам района. Государству было продано 19,5 тысячи тонн хлеба, или в 2 раза больше плана. В 1980 г. было получено по 28 центнеров зерна с гектара, план выполнен на 143 процента.

Под руководством А. Ш. Шарипова высокие результаты были достигнуты и в животноводстве. В 1980 г. от каждой коровы надоено по 3000 килограммов молока, что на 480 килограммов больше, чем в первом году десятой пятилетки. Среднесдаточный вес крупного рогатого скота доведен до 439 килограммов, свиней — до 104 килограммов. Пятилетний план заготовок молока выполнен досрочно — к 1 июля 1980 г., мяса — к 20 августа, яиц — за четыре года. В 1980 г. прибыль колхоза составила 600 тысяч рублей, что в 2 раза больше, чем в 1976 г.

На строительство производственных и социально-культурных сооружений было выделено 4,2 миллиона рублей, в том числе на социальные объекты — 685 тысяч. Ежегодно с помощью колхоза строилось 20—25 жилых домов для колхозников.

За выдающиеся успехи в развитии сельского хозяйства и выполнении социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1980 г. и десятой пятилетке Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1981 г. А. Ш. Шарипову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1987 г. вышел на пенсию.

Депутат Верховного Совета Башкирской АССР седьмого (1967—1971), десятого (1980—1985) созывов.

Умер 14 марта 2004 г.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1981)
 Два ордена Ленина (1966, 1981)
 Орден Октябрьской Революции (1971)
 Медали

Память 
В СПК им. Калинина Кигинского района РБ открыта мемориальная доска Герою.

Литература 
 Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2011. — Т. 7: Ф-Я. — 624 с.

Ссылки 
 
 http://n-kigi.narod.ru/Geroy_4.html
 https://web.archive.org/web/20131225143135/http://www.mcxrb.ru/pages/docs/mc_prints.aspx?id=869

Выпускники вузов Москвы
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР десятого созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР одиннадцатого созыва
Персоналии:Кигинский район
Председатели колхозов